Messier 48 (M48), een object aan de sterrenhemel
M48 Patton, een Amerikaanse tank
Een verkeersweg:
M48 (Groot-Brittannië)